Значения:
 Воскресный папа — советский фильм 1985 года.
 Воскресный папа — образное выражение, означающее отца ребёнка, который видится с ним только по выходным дням в связи с тем, что находится в разводе с матерью ребёнка (своей женой), или они просто расстались.